Der Kanton Pange war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Metz-Campagne, im Département Moselle und in der Region Lothringen. Hauptort war die Stadt Pange.

Der Kanton hatte im Jahr 2006 18.323 Einwohner auf 239,5 km².

Gemeinden 
Der Kanton umfasste 31 Gemeinden:

Pange
Aufgelöst 2015